L'expression église Sainte-Marie peut faire référence à :

Albanie 
 l' d' ;
 l' de  ;
 l' de  ;
 l', à  ;
 l' de Elbasan ;
 l' de  ;
 l' de Himarë ;
 l' de  ;
 l', à Shën Mëri ;
 l' de Lukovë ;
 l'église Sainte-Marie de Maligrad ;
 l' de  ;
 l' de .

Allemagne 
 l'église Sainte-Marie de Lübeck ;
 l’église Sainte-Marie de Reutlingen ;
 l'église Sainte-Marie de Rostock.

Autriche 
l'église Sainte-Marie de Steyr.

Belgique 
l'église royale Sainte-Marie de Schaerbeek ;
l'église Sainte-Vierge-Marie de Vaux-sous-Chèvremont.

Bosnie-Herzégovine 
l'église Sainte-Marie de Jajce.

Canada 
l'église Sainte-Marie de Pointe-de-l'Église.

Danemark 

 l' de Sønderborg.

Émirats arabes unis 

 l' de Dubaï

Espagne 
l'église Sainte-Marie à Peñíscola.

États-Unis 
l'église Sainte-Marie de Détroit.

Finlande 
l'église Sainte-Marie d'Hamina ;
l’église Sainte-Marie d'Helsinki ;
l’église Sainte-Marie de Turku.

France 
l'église Sainte-Marie de Bostens ;
l'église Sainte-Marie-du-Plant de Champigny-sur-Marne ;
l'église Sainte-Marie d'Eaubonne ;
l'église Sainte-Marie de Mirande ; 
l'église Sainte-Marie à Montagne ;
l'église Sainte-Marie de Saint-Étienne ;
l'église Sainte-Marie de Saint-Hymetière ;
l'ancienne église Sainte-Marie de Sarlat ;
l'église Sainte-Marie de Torreneules, à Argelès-sur-Mer.

Hongrie 

 l' de Budapest.

Inde 
l'église Sainte-Marie de Madras ;
l’ de Noida ;
l’ de Vijayawada ;
l’ de .

Iran 
l'église Sainte-Marie d'Ispahan ;
l’ de Ourmia ;
l’ de Tabriz.

Italie 
l'église de Santa Maria dei Bulgari, à Bologne ;
l'église Santa Maria Assunta à Pontecurone ;
l'église Santa Maria Regina dei Cuori de Rome.

Îles Malouines 
 l'église Sainte Marie de Stanley.

Malte 
l'église Sainte-Marie de Balzan ;
l'église Sainte-Marie de Lija.

Norvège 

 l'église Sainte-Marie (Mariakirken), à Bergen ;
 l' d'Oslo.

Pakistan 

 l' de  ;
 l' de Sukkur.

Pays-Bas 

 l’ de Rotterdam ;
 l’ de Utrecht.

Philippines 

 l' de Sagada.

Pologne 
la basilique Sainte-Marie de Cracovie ;
l'église Sainte-Marie de Chojna ;
l'église Sainte-Marie de Gdańsk ;
l’ de Katowice ;
l'église Sainte-Marie de Toruń.

Roumanie 

 l' de Focșani ;
 l' de Galați.

Royaume-Uni

Angleterre

Lancashire 
l’ de Barnoldswick ;
l’ de  ;
l’, à Broughton ;
l'église Sainte-Marie de Fleetwood ;
l’ de  ;
l’ de  ;
l’ de Morecambe ;
l’ de  ;
l’ de Penwortham ;
l’ de Preston ;
l’ de  ;
l’ de  ;
l’ de .

Yorkshire du Nord 

 l’ de  ;
 l'église Sainte-Marie de Conistone ;
 l’ de  ;
 l’ de Harrogate ;
 l’ de Lastingham ;
 l’, à  ;
 l’ de Masham ;
 l’ de  ;
 l’ de Scarborough ;
 l’ de  ;
 l’ de  ;
 l’ au Parc de Studley Royal ;
 l’ de Tadcaster ;
 l’ de Whitby.

Serbie 
l'église Sainte-Marie de Morović.

Slovaquie 

 l' de Staré ;
 l' de Senica.

Suisse 
l'église Sainte-Marie de Pontresina.

Noms composés 
On trouve également à Rome, en Italie :
l'église Sainte-Marie-du-Peuple ;
l'église Santa Maria della Vittoria ;
l'église Santa Maria in Aquiro ;
l'église Santa Maria in Campitelli ; 
l'église Santa Maria in Cosmedin ;
l'église Santa Maria in Monterone.

On trouve également ailleurs dans le monde :
l'église Sainte-Marie-de-Sion d'Aksoum, en Éthiopie ;
l'église Sainte-Marie-de-l'Itrie à Raguse, en Italie ;
l'église Sainte-Marie-de-la-Nativité de Cabriès, en France.
l'église Sainte-Marie-du-Capitole de Cologne, en Allemagne ;
l'église Sainte-Marie-du-Rosaire de Doha, au Qatar ;
l'église Sainte-Marie-de-la-Visitation de Huntsville (Alabama) aux États-Unis ;
l'église Sainte-Marie-Madeleine et son homonyme l'église Sainte-Marie-Madeleine de Lille, en France ;
l'église St Mary-le-Bow de Londres, en Angleterre ;
l'église St Mary-le-Strand de Londres, en Angleterre ;
l'église Sainte-Marie aux Marches, de Mayence, en Allemagne ;
l'église Sainte-Marie des Batignolles de Paris, en France ;
l'église abbatiale Sainte-Marie-de-l'Étoile de Banja Luka, en Bosnie-Herzégovine.

Églises titularisées 
  ;
la basilique Sainte-Marie de Cracovie ;
la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome ;
la basilique Santa Maria in Aracoeli de Rome ;
l'église Sainte-Marie sur la Minerve de Rome ;
la basilique Sainte-Marie-des-Anges de Geelong ;
la basilique Sainte-Marie-des-Anges d'Assise.

Voir aussi 
 
 
 le monastère Sainte-Marie-des-Latins de Jérusalem
 
 
 
 
 

~SaintMarie
Marie